Jump (englisch „springen“) steht für:

 MDR Jump, ein Radioprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks
 Jump!, US-amerikanischer Spielfilm (2008)
 Jump (Lied), Song von Van Halen
 Jump (Kris-Kross-Lied), Song von Kris Kross
 Jump (For My Love), Song der Pointer Sisters
 Jump (Fahrradverleih), US-amerikanisches Verleihsystem von Pedelecs, Tochter von Lime Bike

Jump ist der Familienname folgender Personen:
 Gordon Jump (1932–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Jimmy Jump (* 1976), spanischer Flitzer

JUMP steht als Abkürzung für:
 Java Unified Mapping Platform, eine Geoinformationssystem-Software, weiterentwickelt als OpenJUMP

Siehe auch:
 Jumpstyle, eine Musikrichtung
 Jump, Little Children, US-amerikanische Rockband
 Jump, Jump (DJ Tomekk kommt), Lied von DJ Tomekk
 Jump ’n’ Run, ein Computerspiel-Genre
 Jump (Zeitschriftenserie) – Shūeisha#Manga-Magazine, verschiedene Manga-Zeitschriften des japanischen Shūeisha-Verlags 

Abkürzung